Bel Ombre (Mauritius)
 Bel Ombre – dystrykt na Seszelach
 Bel Ombre – miejscowość na Seszelach